Дортмундский скоростной трамвай () — система линий скоростного трамвая-метротрама (нем. stadtbahn) в городе Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).   Вместе с другими видами общественного транспорта система является составной частью транспортной системы «Рейн-Рур». Оператором системы является компания Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21).

История 

В 60-х годах XX века начал реализовываться проект связанной сети скоростного рельсового транспорта в городах Рейнско-Рурского региона. Первым в рамках этого проекта 5 октября 1967 года был открыт метротрам города Эссен.

В 1976 году был введен в строй первый участок Kirchderne — Grevel Дортмундского метротрама, строительство которого было начато 22 октября 1969 года. Это был полностью наземный участок длиной 4,1 км с шестью станциями.
27 мая 1983 года был запущен первый подземный участок длиной 1,5 км с двумя станциями Hörde и Clarenberg. Но ещё год существующие линии использовались только трамваями маршрутов 401 и 406. Официальное открытие Дортмундского метротрама состоялось 2 июня 1984 года запуском маршрутов U41 и U49.

История ввода участков в эксплуатацию

Маршрутная сеть 
В настоящее время дортмундский метротрам имеет 8 маршрутов. 7 маршрутов проходят в черте города. Маршрут U-41 выходит за пределы города и имеет конечную остановку в г.Брамбауэр. В дортмундском метротраме имеются 122 станции, из них 25 подземные. 3 станции являются пересадочными. Действует линейно-маршрутная система движения трамваев.

Подвижной состав

Интервал движения

Время работы и стоимость проезда 
Метротрам работает с 3:30 (на некоторых линиях с 4:30) до 00:45 (в пятницу и субботу — до 2:30).

Стоимость проездных билетов:

Примечания

Ссылки 

 Дортмундский метротрам на сайте UrbanRail.Net
  Страница метротрама на городском сайте Дортмунда
 Подробный план Дортмундского метротрама

Трамвайные системы Германии
Транспорт Дортмунда
VRR
Транспорт Северного Рейна-Вестфалии
Рурская область